Die China Open 2010 waren ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2009/10, das vom 29. März bis zum 4. April 2010 in Peking ausgetragen wurde.

Mark Williams gewann das Turnier im Finale gegen Ding Junhui. Neil Robertson gelang im Achtelfinale gegen Peter Ebdon ein Maximum Break; das 70. der Snookergeschichte.

Preisgeld

Wildcard-Runde 
Die Spiele der Wildcardrunde wurden am 29. März ausgetragen.

Mit Tian Pengfei und Liu Chuang konnten sich zwei der acht asiatischen Wildcardspieler gegen die Profis durchsetzen und in die Hauptrunde einziehen.

Finalrunde

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 2. bis 5. Februar 2010 in Prestatyn statt.

Century-Breaks

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 2010
Billardturnier in Peking
2010